Спецпризначенці
 ОМОН () — підрозділ правоохоронних органів у деяких країнах колишнього Радянського Союзу.
 ОМОН (Росія) — спецпідрозділ Росгвардії.
 ОМОН (Білорусь) — підрозділ правоохоронних органів в Білорусі.

 Муніципалітети
 Омон () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма.
 Омон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура.

Особи

 Жан-П'єр Омон